Guerra civile navarrese (1276-1277)
Guerra civile navarrese (1451-1455)